CLA est un sigle composé des trois lettres C, L et A qui peut faire référence à :
 Centre de linguistique appliquée, école de langue située à Besançon ;
 Classe d'accueil, un cours de français langue seconde, au sein d'un collège de l'Éducation nationale ;
 Club du livre d'anticipation, une collection littéraire dédiée à la science-fiction ;
 Codices Latini Antiquiores, un catalogue des livres latins connus jusqu'au  ;
 , des conditions de propriété intellectuelle généralement appliquées aux logiciels open source ;
 conjugated linoleic acid (en français, acide linoléique conjugué), une famille d'isomères de l'acide linoléique ;
 Couche limite atmosphérique, la couche atmosphérique près de la surface terrestre qui est influencée par la friction du sol.

CLA est un code qui peut faire référence à :
 , au Bangladesh, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports